Pecettesi – abitanti di Pecetto Torinese
Pecettesi – abitanti di Pecetto di Valenza